RER — многозначная аббревиатура:

 RER — «Рижский электромашиностроительный завод» ()
 RER — «Сеть экспрессов региона Иль-де-Франс» ()